Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1969 bestod av 12 lag, och KPV från Karleby vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser 
 Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1969 i Finland
Fotbollssäsongen 1969
1969